Die Parlamentswahlen in Britisch-Gambia 1960 fanden in der westafrikanischen britischen Kolonie Gambia 1960 statt. Diese Wahlen (auch: Allgemeine Wahlen) waren für 19 gewählte Sitze im Repräsentantenhaus ().

Die People’s Progressive Party (PPP) konnte fast die Hälfte der Sitze erreichen. Zweitstärkste Kraft wurde die United Party (UP).

Wahlverfahren und -kreise 
Vor der Wahl trat eine neue Verfassung in Kraft und es wurde zum ersten Mal das Repräsentantenhaus () gewählt. Das Repräsentantenhaus hatte insgesamt 27 Mitglieder, von denen 19 in einer Direktwahl gewählt wurden. Acht weitere Mitglieder wurden von den Häuptlingen ernannt. Zusätzlich zu den 27 Mitgliedern gehörte der General-Gouverneur, der Sprecher (Ernennung durch den General-Gouverneur nach Absprache mit den Ratsmitgliedern), der Civil Secretary, Financial Secretary, der Generalstaatsanwalt und der Kommissar für die Lokalregierung und nicht mehr als drei nominierte Mitglieder, dem Repräsentantenhaus an.

Die Anzahl der Wahlkreise der wurde gegenüber der Wahl 1954 deutlich verändert. Die Kolonie Gambia bestand aus der Stadt Bathurst (der ehemalige Name von Banjul) und der Kombo-St. Mary Area (auch als Britisch-Kombo bekannt gewesen), hier wurden sieben Sitze gewählt. Bathurst war nun in fünf Wahlkreise eingeteilt aus denen nun fünf, statt drei Mitglieder gewählt wurden. Kombo-St. Mary ist geteilt worden und bestand aus zwei Wahlkreisen.

Erstmals wurde das Protektorat mit in die allgemeinen Wahlen einbezogen, hier wurden zwölf Sitze gewählt. So war es im Gebiet Western in zwei, im Gebiet Lower River in vier, im Gebiet MacCarthy in drei und im Gebiet Upper River in drei Wahlkreise eingeteilt.

Wahlvorbereitung 
Vor der Wahl wurde 1959 die People’s Progressive Party (PPP) gegründet. Und aus dem Zusammenschluss von der Gambia Democratic Party (GDP) und dem Gambia Muslim Congress (GMC) entstand 1960 die Democratic Congress Alliance (DCA).

In den 27 Wahlkreisen traten 54 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Darunter trat die PPP mit 13 Kandidaten an. Herausgefordert wurde sie von 8 Kandidaten der UP und 6 Kandidaten der DCA. Zusätzlich gab es 27 Kandidaten, die keiner Partei angehörten. Einige der parteilosen Kandidaten sympathisierten mit den großen Parteien, so waren von den unabhängigen Kandidaten acht dem Flügel der UP zu rechnen.

In einem Wahlkreis hatte der Kandidat der PPP keinen Gegenkandidaten, er gewann den Wahlkreis widerstandslos. Es war der spätere Staatspräsident Dawda Jawara.

Wahlausgang 

Es wurden 69.048 gültige Stimmen abgegebenen.

Bei der Wahl gewannen die PPP neun und die UP fünf Sitze, die DCA konnte ein Sitz gewinnen. Pierre Sarr N’Jie (UP) wurde der landesweit erste Chief Minister im März des folgenden Jahres, durch General-Gouverneur Edward Henry Windley, nachdem eine Mehrheit der Häuptlinge ihn unterstützte, ernannt.

Wahlergebnis nach Partei

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete

Nachwahlen

Niani-Saloum 1961 
Nachdem die PPP Berufung gegen den Gewinner des Wahlkreises Niani-Saloum Alasan N. Touray (UP) eingereicht hatte, wurde im Januar 1961 eine Nachwahl durchgeführt. Den Wahlkreis gewann Ebrima D. N’Jie (UP).

Einzelnachweise 

Britischgambia Parlament
1960
Politik (Britisch-Gambia)